

Какпак — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Какпак — село, Райимбецький район, Алматинська область

Див. також 
 Какпацький сільський округ